Łęki Dolne (gromada) (powiat dębicki)
 Łęki Dukielskie (gromada) (powiat krośnieński)
 Łęki Górne (gromada) (powiat dębicki)
 Łęki Strzyżowskie (gromada) (powiat krośnieński)
 Łęki Szlacheckie (gromada) (powiat piotrkowski)
 Łęki Wielkie (gromada) (powiat kościański)